Ochotnicza straż pożarna – organizacja społeczna
 Oficerska Szkoła Piechoty – szkoła wojskowa kształcąca oficerów piechoty
 operator systemu przesyłowego – rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej
 okręgi szkolne II Rzeczypospolitej:
 Okręg Szkolny Pomorski
 Okręg Szkolny Poznański
 Okręg Szkolny Poleski
 Orzecznictwo Sądów Polskich – miesięcznik prawniczy